Ci sono due divisioni amministrative africane chiamate Dipartimento di Dakoro:

 il dipartimento di Dakoro in Burkina Faso
 il dipartimento di Dakoro in Niger